Quarta – insieme di intervalli musicali (Quarta diminuita, Quarta giusta, Quarta aumentata)
Quarta – varietà di patata
Quarta di copertina – ultima pagina della copertina di un libro
Quarta – unità di misura diffusa nel ponente ligure
Quarta malattia – malattia esantematica
Lucas Martínez Quarta – calciatore argentino

Altri progetti